Het jaar 1150
 Mantelcellymfoom, een non-hodgkinlymfoom (lymfeklierkanker)
 Medisch Centrum Leeuwarden
 MCL 80